Baldacchino est un patronyme italien et maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Claudette Abela Baldacchino (née en 1973), femme politique maltaise ; 
 Gabriella Baldacchino (née en 2001), actrice américaine ;
  (né en 1960), sociologue et universitaire maltais ; 
  (1894–1974), archéologue maltais ; 
 Ryan Baldacchino (né en 1981), joueur de football anglais.
 Adeline Baldacchino (née en 1982), femme de lettres française. 

Patronyme italien
Patronyme maltais